La trastienda puede referirse a:

 La trastienda (1975), película de Jorge Grau.
 La Trastienda Club, café-concierto de Buenos Aires, Argentina.